Weiden kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Weiden in der Oberpfalz – distriktshuvudort, Bayern, Oberpfalz, 
 Weiden, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Weiden bei Rechnitz (kommun), Burgenland, Politischer Bezirk Oberwart, 
 Weiden bei Rechnitz (kommunhuvudort), Burgenland, Politischer Bezirk Oberwart, 
 Weiden am See (kommun), Burgenland, Politischer Bezirk Neusiedl am See, 
 Weiden am See (kommunhuvudort), Burgenland, Politischer Bezirk Neusiedl am See, 
 Weiden an der March

Robotskapade Österrikeförgreningar